Craddock ist der Familienname folgender Personen:

 Bantz J. Craddock (* 1949), US-amerikanischer General
 Billy Craddock (* 1939), US-amerikanischer Rockabilly-, Rock’n’Roll- und Country-Musiker
 Darren Craddock (* 1985), englischer Fußballspieler
 Ida Craddock (1857–1902), US-amerikanische Feministin und Autorin
 James Edward Craddock (1937–2009), Biologe
 Jody Craddock (* 1975), englischer Fußballspieler
 John Campbell Craddock (1930–2006), US-amerikanischer Geologe und Polarforscher
 John D. Craddock (1881–1942), US-amerikanischer Politiker
 Lawson Craddock (* 1992), US-amerikanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Omar Craddock (* 1991), US-amerikanischer Dreispringer

sowie folgender fiktiven Person:

 Inspektor Craddock bei Miss Marple, bekannt auch durch Verfilmungen wie 16 Uhr 50 ab Paddington

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Craddock (Missouri)
 Craddock (West Virginia)

Im NRHP gelistete Objekte:
 Craddock Historic District, in Portsmouth, Virginia, ID-Nr. 74002240

Geografische Objekte in Antarktika:
 Craddock Crags, Felsenkliffs im Ellsworthland
 Craddock-Massiv, Gebirgsmassiv im Ellsworthland
 Mount Craddock, Berg im Ellsworthland

Siehe auch:
 Cradock